Centrum Badań Żydowskich – jednostka badawcza Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, której zadaniem jest prowadzenie badań z zakresu historii Żydów w Polsce.

Centrum prowadzi badania dotyczące historii Żydów w Polsce Środkowej w XIX i XX w., m.in. przygotowuje publikację dokumentów dotyczących dziejów Żydów w Łodzi (do 1939), jak również (we współpracy z innymi instytucjami) krytyczną edycję Kroniki getta łódzkiego z lat 1941–1944.

Pracami Centrum Badań Żydowskich kieruje dr Jacek Walicki.

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Centrum Badań Żydowskich

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego